Maratón (en latín Marathon, en griego antiguo Μαραθών) fue un héroe, hijo de Epopeo, rey de Sición, según la mitología griega. 

Abandonó Sición en vida de su padre, debido a la injusticia y la violencia de Epopeo, y se refugió en Ática, donde instauró las primeras leyes. Cuando su padre murió a manos de Licos, que había atacado Sición, volvió a su país y reunió bajo su reino las ciudades de Sición y Corinto. Tuvo dos hijos, Sición y Corinto, epónimos de las ciudades de estos nombres.

Se alió con los Dioscuros cuando emprendieron la campaña contra Atenas. Dio su nombre al demo ático de Maratón.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 

Héroes de la mitología griega